Лев Алекса́ндрович Нары́шкин:
 Нарышкин, Лев Александрович (1733—1799) — обер-шталмейстер, знаменитый придворный балагур и повеса времён Петра III и Екатерины II.
 Нарышкин, Лев Александрович (1785—1846) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант.